

Geologia
Xisto - o nome genérico
Xisto betuminoso
Xisto argiloso 
 Xisto luzente

Pessoas
Papa Xisto IV
Papa Xisto V

Desambiguação